Colmer steht für

 David Colmer (* um 1945), walisischer Badmintonspieler
 William M. Colmer (1890–1980), US-amerikanischer Politiker
 Colmer-Bierg, Gemeinde in Luxemburg

Siehe auch
 Colmar
 Collmer